Малокирсановское сельское поселение — муниципальное образование в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — село Малокирсановка.

Административное устройство 
В состав Малокирсановского сельского поселения входят:
 село Малокирсановка,
 село Греково-Тимофеевка,
 хутор Духов,
 хутор Ефремовский,
 хутор Кислицкий,
 хутор Красная Горка,
 село Латоново,
 хутор Лесной,
 хутор Новомарьевка,
 хутор Палий,
 хутор Передовой,
 хутор Скороход,
 хутор Трудо-Пономарёвка.

Исключён из справочника административно-территориального деления Ростовской области: хутор Редичкин Малокирсановского сельсовета.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
  Официальный сайт Малокирсановского сельского поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Матвеево-Курганского района